

Architettura 
Villa Addeo – villa ottocentesca di Napoli

Persone 
Addeo – generale romano
Agostino Felice Addeo – vescovo cattolico italiano